Euro Express bzw. Euro-Express steht für:

 Euro Express (Achterbahn), Stahlachterbahn im Romon U-Park in der Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang, China
 Euro-Express Sonderzüge, deutscher privater Betreiber von Reisezugwagen mit Sitz in Münster
 Euro-Express Treincharter, ehemaliges niederländisches Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Delft